Denumirea de Kriva Bara se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kriva Bara, un sat în comuna Brusarți, regiunea Montana;
 Kriva Bara, un sat în comuna Kozlodui, regiunea Vrața.